HMS King George V har två fartyg döpt till i Royal Navy efter Georg V, och en annan var planerad:

 – skulle blivit ett slagskepp av Orion-klass. Hon omdöptes till  år 1910 innan hennes sjösättning 1911.
 – var ett slagskepp av King George V-klass, skulle ursprungligen döpas till HMS Royal George – men döptes om 1910 före sin sjösättning 1911. Hon såldes som skrot 1926 och höggs upp 1927.
, var ett slagskepp av King George V-klass sjösatt 1939 och höggs upp 1959.